Jméno Vladislav II. Polský označuje tyto osoby:

 Vladislav II. Vyhnanec – polský kníže-senior (1138–1146) pocházející z rodu Piastovců
 Vladislav II. Jagello – polský král (1386–1434) pocházející z rodu Jagellonců

Rozcestníky - panovník